Belo steht für:
 Belo (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Belo (Unternehmen), ehemaliger US-amerikanischer Medienkonzern
 NRP Comandante João Belo (F480), ein portugiesisches Kriegsschiff

Belo ist der Name folgender Orte:
 Belo (Kamerun), Gemeinde in Nordwest-Kamerun
 Belo sur Mer, Ort in Madagaskar

 Campo Belo, Stadt in Minais Gerais, Brasilien

Siehe auch:
 Bello